

Cinema 
 Pleasantville – film del 1998 diretto da Gary Ross

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Pleasantville – città della Contea di Johnson, Iowa
 Pleasantville – città della Contea di Atlantic, New Jersey
 Pleasantville – città della Contea di Westchester, New York
 Pleasantville – villaggio della Contea di Fairfield, Ohio
 Pleasantville – borough della Contea di Bedford, Pennsylvania
 Pleasantville – borough della Contea di Venango, Pennsylvania

Musica 
 Pleasantville – singolo di Nitro del 2015